Daedalochila delecta är en snäckart som först beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1976.  Daedalochila delecta ingår i släktet Daedalochila och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
delecta